«Ирония любви» — романтическая комедия Александра Черняева, снятая в 2010 году (совместный российско-казахстанский фильм).

Сюжет 

Невеста казахстанского нефтяного олигарха Асель (Асель Сагатова) мечтает работать на телевидении. Её подруга Женя (Ольга Орлова) работает в Останкино, и предлагает её познакомить с продюсером нового Шоу, но за это Асель должна будет влюбить в себя первого, кто войдёт в кафе. Первым в заведение заходит Иван (Алексей Чадов) — редкостный ботаник и неудачник. Соблазнение Ивана для девушки кажется тривиальной задачей.

В ролях 
 Асель Сагатова — Асель
 Алексей Чадов — Иван
 Ерик Жолжаксынов — Алик
 Ирина Розанова — мама Ивана
 Ольга Орлова — Женя, подруга Асель
 Наталья Рудова — Маша, подруга Асель
 Марина Черняева — Анжела
 Гоша Куценко — генерал
 Карлыгаш Мухамеджанова — Бибигуль, синхронистка
 Виталий Герасимов — Андрей
 Андрей Назимов — Дэн, приятель Ивана
 Иван Охлобыстин — зоолог Котелевский
 Артур Смольянинов — Антон, приятель Ивана
 Фархад Абдраимов — тренер
 Василий Соловьёв — ведущий новостей
 Александр Самойленко — таксист
 Андрей Григорьев-Апполонов — звезда
 Николай Дроздов — Минелай Скворцов, ведущий на ТВ

Критика 
Некоторые казахстанские депутаты, заявляя об ущемлении традиций, делают замечания современным фильмам.

Бекболат Тлеухан (депутат мажилиса парламента) отметил: «Мы должны уважать наших женщин и не показывать их в таком неприглядном виде. Издревле говорили о целомудрии мусульманских женщин. Теперь же все эти нравственные понятия рушатся».

Нуртай Сабильянов (депутат мажилиса парламента) добавил: «…самое плачевное то, что героиня использовала казахского бизнесмена, и вышла замуж за представителя другой нации. Здесь есть скрытое завуалированное издевательство над национальным чувством.»

Музыка 
Саундтрек фильма собран композитором Аркадием Укупником.

Одна из главных сцен озвучена песней Олега Чубыкина «Rain, rain».

Примечания

Ссылки 
 
 Рецензия фильма Ирония любви от Кинокритика
 Рецензия фильма Ирония любви от КиноГовно

Романтические кинокомедии Казахстана
Кинокомедии 2010 года
Романтические кинокомедии России
Фильмы России 2010 года
Фильмы Казахстана 2010 года